Кура́й — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай России. Административный центр Курайского сельского поселения.

История 

До 1907 года Курай был административным центром Второй Чуйской волости.

Население

Примечания 

Комментарии

Населённые пункты Кош-Агачского района